Indian Lake ist der Name folgender

Gewässer in den Vereinigten Staaten:
Indian Lake (Indiana)
Indian Lake (Massachusetts)
Indian Lake (New York)
Indian Lake (Michigan)
Indian Lake (Blue Earth County, Minnesota)
Indian Lake (Sibley County, Minnesota)
Indian Lake (Ohio)
Indian Lake (New Jersey)

Orte in den Vereinigten Staaten:
Indian Lake (New York)
Indian Lake (Pennsylvania)
Indian Lake (Texas)
Indian Lake Township, Township im Nobles County, Minnesota